Sameli Ventelä, född 19 juli 1994 i Tavastehus, är en finsk ishockeyspelare som spelar för HK 32 Liptovsky Mikulas i slovakiska Tipos Extraliga. Venteläs moderklubb är HPK från Tavastehus och med dem spelade han som U18 och U20 (motsvarande junior i Sverige). Säsongen 2015/16 fick han sitt första kontrakt med Savonlinnan Pallokerho (SaPKo) i Mestis och säsongen därpå fick han chansen med Lukko i SM-ligan innan han lånades ut till KeuPa HT i Mestis. Säsongen därpå fick Ventelä kontrakt med Imatran Ketterä i samma liga. Där blev han kvar i två år innan han kontrakterades av slovakiska HK Dukla Michalovce. Under säsongen 2021/22 värvades han till Nybro Vikings IF i svenska Hockeyettan. Säsongen 2021/22 återvände Väntelä till Slovakien, denna gång till klubben HK 32 Liptovsky Mikulas.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1994
Levande personer
Män
Personer från Tavastehus
Spelare i HK Dukla Michalovce
Spelare i KeuPa HT
Spelare i Lukko
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Savonlinnan Pallokerho